Joe Grech ist der Name folgender Personen:

* Joe Grech (Sänger) (* 1934), maltesischer Sänger und Komponist
 Joe Debono Grech (* 1939), maltesischer Politiker
 Joe Grech (Snookerspieler) (1954–2021), maltesischer Snookerspieler

Siehe auch:

 Joseph Angelo Grech (1948–2010), maltesischer Geistlicher, Bischof von Sandhurst